Stanisław Kluska (1930–2009) – polski geodeta,
 Stanisław Kluska (ur. 1940) – polski artysta grafik